Суперкавитация — это режим движения тела в водной среде, при котором вокруг него с помощью специального головного кавитатора образуется полость, заполненная водяным паром. В данном режиме происходит значительное снижение коэффициента сопротивления, что позволяет существенно повысить скорость и дальность движения тела.

См. также 
 Шквал (скоростная подводная ракета)

Примечания 

Кавитация
Изобретения СССР 
Торпедное вооружение кораблей